Plaats in Indonesië
 Sukomulyo (Kajoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Sukomulyo (Kaliwungu Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sukomulyo (Rowokele), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sukomulyo (Lamongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sukomulyo (Manyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Sukomulyo (Mojowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sukomulyo (Pajarakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Sukomulyo (Pujon), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Sukomulyo (Martapura), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra